Ellikon ist der Name folgender Ortschaften in der Schweiz:

 Ellikon am Rhein, Dorf in der Gemeinde Marthalen, Bezirk Andelfingen, Kanton Zürich
 Ellikon an der Thur, Gemeinde im Bezirk Winterthur, Kanton Zürich